Hezelaar, een buurtschap in de Noord-Brabantse plaats Liempde
 Hezelaar, een buurtschap in de Noord-Brabantse plaats Sint-Michielsgestel
 Hezelaar, een buurtschap in de Noord-Brabantse plaats Veghel